Цумбуш (нем. Zumbusch) — фамилия.

 Цумбуш, Каспар фон (1830—1915) — немецкий и австрийский скульптор. 
  (род. 1972; Кабул) — немецкий литературовед и профессор Гамбургского университета.
  (1874—1940) — германский дерматолог.
  (1861—1927) — немецкий художник.
  (1832—1908) — немецкий художник.